Saleem Sherwani ist der Name folgender Personen:

* Saleem Sherwani (Hockeyspieler, 1951), (* 1951), pakistanischer Hockeyspieler
 Saleem Sherwani (Hockeyspieler, 1962), (* 1962), pakistanischer Hockeyspieler